L'edizione 2002-2003 della A Profesionalna Futbolna Grupa vide la vittoria finale del  che conquista così il ventinovesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Georgi Čilikov del Levski Sofia con 23 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 CSKA Sofia Campione di Bulgaria 2002-2003.
 CSKA Sofia ammesso al secondo turno preliminare della UEFA Champions League 2003-2004.
 Levski Sofia ammesso alla Coppa UEFA 2003-2004
 Litex Lovech ammesso al turno preliminare della Coppa UEFA 2003-2004
 Marek Dupnitsa ammesso alla Coppa Intertoto 2003
 Dobrudzha Dobrich e Rilski Sportist Samokov retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
Campionato bulgaro di calcio